Disumpor dihlorid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 135,036 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Сумпорни хлориди